Un taller es el espacio donde se realiza un trabajo manual o artesano. En ocasiones  se denomina taller a algunos tipos de fábrica o lugares de reparación y mantenimiento.

Taller o Talleres también puede referirse a lugares donde imparten ciertas charlas, normalmente los temas de los talleres son acerca de talleres.

Deporte 
Club Atlético Talleres, de la provincia de Córdoba.
Club Atlético Talleres, de la provincia de Jujuy.
Club Atlético Talleres, de la provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Porvenir Talleres, de la provincia de Santa Fe.

Lugares 
Taller (Landas), comuna francesa y población situada en la región de Aquitania, departamento de Landas.
Taller de Arquitectura Ricardo Bofill, edificio de oficinas situado en San Justo Desvern, Barcelona, España.

Oficios 

Escuelas de oficios
Escuela taller, escuela que enseña oficios.
Taller Escuela Agencia, escuela de periodismo en Argentina.

Lugares y sistemas de trabajo
Taller de carpintería, taller donde se trabaja madera.
Taller de trabajo, método productivo y organización del trabajo industrial.
Taller de trabajo esclavo, fábrica donde la gente trabaja por sueldos muy bajos.

Transporte 

Taller mecánico, sitio donde los vehículos son reparados por mecánicos.

Ferrocarril
Taller ferroviario, grupo de edificaciones especializadas en la reparación de material ferroviario.
el apeadero Talleres del ferrocarril Sarmiento;
la estación Talleres del Metro de Monterrey;
Talleres y cocheras (Metro de Málaga);
Talleres y cocheras (Tranvía de Jaén).

Wikipedia 
 En Wikipedia, se llama taller al espacio de trabajo personal de cada usuario. Para pruebas públicas, también hay una Wikipedia-Zona de pruebas.